{| class="infobox" style="font-size:90%; text-align:left; width:23.5em"

Stacey Beavers es un personaje ficticio de la serie de televisión de Nickelodeon llamada Los castores cascarrabias ella es una de las hermanas gemelas de Norbert y Daggett.

Apariencia 

Ella tiene un pelaje amarillento bronceado, su cabello es de pelos parados tomado con un cole rosa tiene un pequeño diente, tiene ojos de color celestes con grandes pestañas y una nariz púrpura como la de Norbert usa un vestido rosa, zapatos morados, calcetas celestes tiene un collar rojo con un corazón.

Personalidad 

Es idéntica a Norbert en todo sentido, en aspecto y personalidad es muy lista, centrada, dulce.
Le gusta el color rosado también bailar es más calmada que su hermana. Al igual que Norbert ella corrige los errores de Chelsea. Stacey y Chelsea se llevan muy bien a excepción de Norbert y Dagget, ellas nunca pelean siempre aparecen juntas en los capítulos. A ella le da pena ver como sus hermanos pelean tiene como mascota pequeña y peluda. Apareció por primera vez junto a su hermana Chelsea en el episodio If You Insisters/Alley Oops!

Familia 

Stacey vive con sus padres y su hermana gemela Chelsea su familia se compone de los siguientes integrantes :

 Mister "Leonard" Beavers , padre aparenta 40 años muy bromista se parece a Norbert tiene el pelaje amarillento nariz púrpura usa lentes.

 Mrs Beavers, madre la señora castor aparenta unos 37 usa un collar de perlas su pelaje es cafe como el de Dagget su nariz es roja amante de la limpieza.

 Chelsea Beavers, hermana gemelo de Stacey es igual a Dagget siempre está con Stacy.

 Norbert Beavers, hermano mayor y hermano gemelo reclinado de Daggett, Stacey se parecen mucho.

 Dagget Beavers, hermano mayor de Stacey y Chelsea, hermano gemelo más joven de Norbert.

Episodios 

 If You Insisters/Alley Oops! 
 House Sisters

Curiosidades 

 Ella es igual a su hermano Norbert, físicamente y sicológicamente
 Todas las vestimentas que se pone son de color rosa

Personajes de Los castores cascarrabias